

Architettura 
 Chips – edificio di Manchester

Astronomia 
 CHIPS – satellite artificiale

Cinema 
 CHiPs – film del 2017 diretto da Dax Shepard

Cucina 
 Chips – tipo di patatine fritte
 Fish and chips – pietanza britannica

Musica 
 Chips – gruppo musicale svedese
 Chips – album musicale del Chips del 1980

Televisione 
 CHiPs – serie televisiva statunitense (1977-1983)

Pagine correlate 
 Chip